Арчиньян — топоним. Может означать:

 Арчиньян (река) — река.
  () — село в Иране.
 Арчиньян (Туркмения) — село в Туркмении.